Packsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Packsjön, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (28,3 ha)
Packsjön, Västergötland, sjö i Töreboda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn